Burdette (Arkansas)
 Kimberly Lynn Zmeskal Burdette ou Kim Zmeskal

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos